San Martino steht für folgende Klöster in Italien:

 Kloster San Martino di Bocci, Kloster der Zisterzienser in Parma, Region Emilia-Romagna
 Kloster San Martino al Cimino, Kloster der Zisterzienser in Viterbo, Region Latium
 Certosa di San Martino, Kloster der Kartäuser in Neapel, Region Kampanien